SLL est un sigle, qui représente :
 le Service du Livre et de la Lecture, une direction du ministère français de la Culture

Code
SLL est un code, qui représente :
 le symbole international du leone, la monnaie de la Sierra Leone, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)